Монгольская каллиграфия — традиция краснописания монгольского языка. Хотя современный монгольский язык использует письменность на основе кириллицы, монгольская каллиграфия используется для записи текстов на старомонгольской письменности.

Описание 
Подобно каллиграфическим традициям других стран Восточной Азии (например, китайской и корейской каллиграфии), монгольские каллиграфические надписи в основном делаются с помощью кисти.

Современные тенденции урбанизации и глобализации привели к быстрому падению числа молодых каллиграфов в Монголии. В настоящее время в Монголии имеется только три учителя, владеющие техникой каллиграфии, которые обучают этой технике около двадцати учеников. Срок обучения монгольской каллиграфии составляет от пяти до восьми лет.

В 2013 году монгольская каллиграфия была внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

Примечания 

Каллиграфия
Монгольский язык